Абрамов, Сергей Александрович:
 Абрамов, Сергей Александрович (род. 1944) — российский писатель-фантаст, журналист, общественный деятель.
 Абрамов, Сергей Александрович (род. 1946) — советский и российский математик.